Triunfo (Paraíba) - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Triunfo (Pernambuco) - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Triunfo (Rio Grande do Sul) - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Triunfo Potiguar - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Barão do Triunfo - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Novo Triunfo - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 São João do Triunfo - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná